Серис:

 Серис — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Гояс.
 Серис — микрорегион в Бразилии, входит в штат Гояс.

См. также 
 Церера (значения)